Drslavice est un toponyme qui peut désigner :

Drslavice, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud, en République tchèque ;
 Drslavice, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région d'Olomouc, en République tchèque.

Homonymie de localités en  Tchéquie